Институт стран Азии и Африки (ИСАА) — факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, созданный 24 апреля 1956 года в качестве специального факультета, где изучались восточные языки. До 1972 года назывался Институт восточных языков.

История изучения восточных языков в Московском университете 

Указ Елизаветы Петровны от  года положил начало востоковедного образования. Языки, изучаемые на тот момент — древнееврейский и турецко-татарский.

В 1804 году был издан новый Указ, по которому полагалась кафедра восточных языков на отделении словесных наук философских факультетов. Первым ректором в то время был Алексей Васильевич Болдырев (в 1818 году закончил ИМУ). 

В 1855 году кафедра преобразована в кафедру санскрита, которую возглавлял Павел Яковлевич Петров (до 1875 года). С середины XIX века на соответствующих факультетах можно было получить востоковедческое образование при помощи следующих дисциплин: истории, экономики и филологии. Одновременно с этим развивались тесные связи с Лазаревским университетом восточных языков (с 1921 года — Московский институт востоковедения).

В советское время факультеты университета имели ограниченные рамки: история, экономика, археология, языкознание и литературоведение. Во время Великой Отечественной войны в Московском университете востоковедное образование имело чёткую структуру: Восточное отделение на филологическом отделении в составе тюркской и иранской филологий (1943), Отделение истории стран Востока (1944) и кафедра китайской филологии (1953).

Официальная дата открытия ИСАА — 24 июня 1956 года.

Подготовка специалистов

Изучаемые языки 
Сегодня в ИСАА преподаются азиатские языки (китайский, японский, корейский, вьетнамский, монгольский, тайский, бирманский, филиппинский, персидский, пушту, арабский, турецкий, иврит, хинди, санскрит, урду, сингальский, дари, кхмерский, индонезийский, малайзийский, казахский) и несколько африканских (суахили, хауса, амхарский, африкаанс, фула, зулу).

Аспекты подготовки 
Выпускники института получают диплом по направлению подготовки «Востоковедение, африканистика» с одним из профилей: филология («Языки и литературы стран Азии и Африки»), история («История стран Азии и Африки»), политология («Политическое развитие стран Азии и Африки»), экономика («Экономическое развитие стран Азии и Африки»).

Директора (ректоры) 
 д.и.н. Н. А. Смирнов (1956—1958);
 к.фил.н. А. А. Ковалёв (1958—1975);
 д.и.н. Р. Т. Ахрамович (1975—1989);
 д.и.н. А. В. Меликсетов (1989—1994);
 д.и.н. М. С. Мейер (1994—2012);
 д.и.н. И. И. Абылгазиев (2013—2021);
 д.и.н. А. А. Маслов (с 2021 г.).

Дирекция 

 И.о. директора - А. А. Маслов.
 Заместитель директора по учебной работе - В. Г. Белогорцев.
 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - А. Н. Шемякин.

Подразделения института

Кафедры

Филологическое отделение 
 Кафедра арабской филологии (основана в 1956);
 Кафедра иранской филологии (основана в 1956);
 Кафедра японской филологии (основана в 1962);
 Кафедра индийской филологии (основана в 1956; заведующий кафедрой Б. А. Захарьин, 1979—настоящее время);
 Кафедра китайской филологии (основана в 1956);
 Кафедра тюркской филологии (основана в 1943, в составе ИСАА — с 1956);
 Кафедра филологии Юго-Восточной Азии, Монголии и Кореи (основана в 1956);
 Кафедра западноевропейских языков (основана в 1956).

Историческое отделение 
 Кафедра истории Ближнего и Среднего Востока (основана в 1944, в составе ИСАА — с 1956);
 Кафедра истории Китая (основана в 1956);
 Кафедра истории Южной Азии (основана в 1956);
 Кафедра истории Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (основана в 1944, в составе ИСАА — с 1956);
 Кафедра истории и культуры Японии (основана в 2003).

Социально-экономическое отделение 
 Кафедра экономики и экономической географии стран Азии и Африки (основана в 1956);
 Кафедра международных экономических отношений (основана в конце 1970-х);
Кафедра ЮНЕСКО «Востоковедение и африканистика: современные методы изучения и преподавания» (основана в 2016).

Кафедры комплексного обучения 
 Кафедра африканистики (основана в 1960);
 Кафедра иудаики (основана в 2005);
 Кафедра стран Центральной Азии и Кавказа.

Лаборатории и исследовательские центры 
 Лаборатория экспериментальной фонетики (основана в 1962);
 Международный центр корееведения МГУ (основан в 1991);
 Общество «Нусантара» (малайско-индонезийские исследования);
 Лаборатория вычислительной техники;
 Лаборатория технических средств обучения.

Известные выпускники 

 И. И. Абылгазиев;
 Г. Ш. Чхартишви́ли (Борис Акунин);
 Н. З. Асадова;
 Н. Н. Бектимирова;
 В. И. Брагинский;
 П. М. Веденяпин;
 И. В. Выхухолев;
 М. Ю. Галузин;
 П. В. Густерин;
 В. В. Жириновский;
 Б. А. Калягин;
 Г. Б. Карасин;
 А. А. Карчава;
 В. Ф. Кеняйкин;
 Е. А. Киселёв;
 В. Е. Коваленко;
 М. А. Конаровский;
 А. В. Коротаев;
 Е. С. Кукушкина;
 А. В. Малашенко;
 М. В. Маргелов;
 А. А. Маслов;
 М. С. Мейер;
 Д. В. Микульский;
 И. В. Моргулов;
 И. А. Моргунов;
 В. В. Наумкин;
 О. В. Новакова;
 А. П. Павленко;
 Н. В. Павлов;
 Д. С. Песков;
 В. В. Посувалюк;
 Е. М. Примаков;
 Р. Б. Рыбаков;
 C. Д. Серебряный;
 А. К. Симонов;
 А. В. Смирнов;
 В. Я. Сухин;
 В. Е. Сухинин;
 В. Я. Терещенко;
 А. А. Тимонин;
 Г. М. Удалова;
 А. И. Фурсов;
 А. Д. Хасавов;
 В. Я. Цветов.

См. также 
 :Категория:Преподаватели Института стран Азии и Африки;
 Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета;
 Специальный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе;
 Институт Африки РАН;
 Институт востоковедения РАН;
 Институт Дальнего Востока РАН;
 Институт практического востоковедения.

Примечания

Литература 

 Быкова С. А., Грачёв М. В., Симонова-Гудзенко Е. К. Московское японоведение. Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова // Современное российское японоведение: оглядываясь на путь длиною в четверть века. / Ассоциация японоведов; Институт востоковедения РАН; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ; под ред. Д. В. Стрельцова. — М.: АИРО-XXI, 2015. — С. 120–125.
 Громова Н. В., Филатова И. И. Африканистика в Институте стран Азии и Африки при МГУ // Народы Азии и Африки. — 1983. — № 1. — С. 141–148.
 Карнеев А. Н. К 60-летию Института стран Азии и Африки МГУ // Проблемы Дальнего Востока. — 2016. — № 3. — С. 157–159.
 Кафедры ИСАА: 1956 - 2006 гг.: очерки: посвящённые 50-летию ИСАА / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки; отв. ред. М. С. Мейер, Л. В. Гевелинг. — М.: Академия гуманитарных исследований, 2006. — 175 с. ISBN 5-98499-022-9 
 Мейер М. С. К 50-летию Института стран Азии и Африки при МГУ // Проблемы Дальнего Востока. — 2006. — № 2. — С. 128–135.
 Мейер М. С. Институту стран Азии и Африки - 50 лет // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. — 2006. — № 2. — С. 3–13.
 Солодовник Д. М. Роль исламского образования в формировании российской национально-государственной идентичности (опыт Института стран Азии и Африки) // Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию медресе "Галия". — Уфа: Мир печати, 2016. — С. 42–46.

Ссылки 

 Официальный сайт факультета 
 Институт стран Азии и Африки на официальном сайте МГУ 
 Летопись Московского государственного университета
 Студсовет ИСАА 

Факультеты Московского государственного университета
Институты востоковедения
Африканистика
 
Учебные заведения, основанные в 1956 году
Появились в 1956 году в России